Ватутино — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Илюшинского сельского поселения. До 1947 года носил немецкое название Тутшен (). На 2022 год в посёлке числится 1 улица — Центральная. Расположен в 137 км на восток от Калининграда, высота центра селения над уровнем моря 84 м.

История 
В 1874 году включен в район Каттенау. В 1945 году захвачен СССР. С 2008 по 2018 год принадлежал сельской общине Ильюшинское сельское поселение и с тех пор городскому округу Нестеров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района